Ниже представлен Список главных тренеров, выигравших Кубок шотландской лиги.

Кубок шотландской лиги разыгрывается с сезона 1946/1947.

Первым тренером-победителем турнира в апреле 1947 года стал наставник глазговского клуба «Рейнджерс» Билл Струт. На сегодняшний день три специалиста с шестью выигранными финалами Кубка шотландской лиги остаются рекордсменами — Скот Саймон, Уолтер Смит и Джок Стейн.

Список победителей по годам

Главные тренеры по победам

Главные тренеры по странам

См. также 
 Список победителей Кубка шотландской лиги
 Список главных тренеров, выигравших Кубок Шотландии по футболу

Примечания 

Тренеры
Кубок шотландской лиги